What Lies Beneath () — третий студийный альбом финской исполнительницы Тарьи Турунен. Вышел по всему миру 6 сентября 2010 года.

25 января в своём блоге Тарья анонсировала новый студийный альбом.

В записи альбома принял участие гитарист-виртуоз Джо Сатриани.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Тарья Турунен — вокал, фортепиано
 Alex Scholpp — электрогитара
 Marzi Nyman — электрогитара
 Doug Wimbish — бас-гитара
 Christian Kretschmar — клавишные, Орган Хаммонда
 Mike Terrana — ударные
 Max Lilja — виолончель
 Филип Лабонт — вокал в песне Dark Star
 Toni Turunen — вокал
 Timo Turunen — вокал
 Joe Satriani — гитара на «Falling Awake»
 Jyrki Lasonpalo, Pauline Fleming, Remi Moingeon — скрипка (Lahti symphony orchestra)
 Will Calhoun — ударные на «Crimson Deep»
 Van Canto — вокал на «Anteroom Of Death»
 Словацкий оркестр и хор

Ссылки 
 Официальный сайт, посвящённый выходу альбома
 

Альбомы Тарьи Турунен
Альбомы Universal Music Group
Альбомы Vertigo Records